Thanheim ist der Name folgender Ortschaften:

 Thanheim (Bisingen), Ortsteil der Gemeinde Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Thanheim (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Thanham
 Tannheim